Kritična točka (TV emisija)
 Kritična točka (1964.), film Sidneya Lumeta (Fail Safe)
 Kritična točka (fazni dijagram)
 Kritična točka (skijaška skakaonica)
 Kritična točka (matematika)
 Kritična točka (kemija)
 Kritična točka (fizika)